Земетресение в Егейско море може да се отнася за:

 Земетресение в Егейско море – земетресение през 2014 година
 Земетресение в Егейско море – земетресение през 2017 година
 Земетресение в Егейско море – земетресение през 2020 година